Ctenocephalides är ett släkte av loppor. Ctenocephalides ingår i familjen husloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Husloppor
Ctenocephalides